Norbert Gombos era il detentore del titolo ma ha scelto di non partecipare.

In finale Emilio Gómez ha sconfitto Alexis Galarneau con il punteggio di 6-3, 7-6(7-4).

Teste di serie 

  Liam Broady (quarti di finale)
  Emilio Gómez (campione)
  Vasek Pospisil (primo turno, ritirato)
  Michael Mmoh (primo turno)

  Kaichi Uchida (secondo turno) 
  Wu Tung-lin (secondo turno) 
  Gijs Brouwer (secondo turno) 
  Genaro Alberto Olivieri (quarti di finale)

Qualificati 

  Zachary Svajda (primo turno)
  Juan Carlos Aguilar (primo turno)
  Kyle Edmund (secondo turno)

  Evan Zhu (semifinale) 
  Alafia Ayeni (quarti di finale) 
  Govind Nanda (secondo turno)

Lucky loser 

  Sho Shimabukuro (primo turno)

Wildcard 

  Gabriel Diallo (primo turno)
  Liam Draxl (primo turno)

  Jaden Weekes (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Winnipeg Challenger 2022